The Voice kan syfta på:

 The Voice (radiokanal) – en radiokanal i Sverige
 The Voice TV – en musikinriktad TV-kanal, grundad år 2004 i Danmark, Norge, Finland och Sverige och 2006 i Bulgarien
 The Voice (TV-program) –  ett nederländskt programformat för TV
 The Voice of Albania –  ett musiktävlingsprogram i Albanien och Kosovo
 The Voice Belgique – den belgiska (Vallonien) versionen av TV-programmet
 The Voice of Finland – en finsk sångtävling
 The Voice Sverige – ett talangprogram som hade premiär på TV4 2012
 The Voice Turkey – den turkisk versionen av TV-programmet, se O Ses Türkiye
 The Voice USA – ett amerikanskt TV-program som sänds på NBC
 The Voice (sång) – en låt som framfördes av Eimear Quinn och tävlade för Irland i Eurovision Song Contest 1996.
 The Voice (Ultravox) – en singel av gruppen Ultravox.
 The Voice (film) – en kortfilm av Johan Söderberg.